Marzana steht für:
 den italienischen Namen von Marčana, eines Dorfes in Kroatien
 eine andere Bezeichnung für Morena, eine Gestalt der slawischen Mythologie